Sean Curry, född 29 april 1982 i Burnsville, Minnesota är en amerikansk före detta professionell ishockeyspelare. Han har tidigare spelat i Europa för Hamburg Freezers i Deutsche Eishockey Liga (DEL) under säsongen 2010-11. Följande säsong flyttade han till Sverige för att spela med Rögle BK i Hockeyallsvenskan. Efter hans sejour i Europa återvände Curry till USA och tillbringade två säsonger i Alaska Aces i ECHL. Den 25 september 2014 meddelade Curry att han avslutade sin spelarkarriär.

Spelarstatistik

Referenser

Externa länkar 

Amerikanska ishockeyspelare
Födda 1982
Personer från Burnsville, Minnesota
Spelare i Tri-City Americans
Spelare i Medicine Hat Tigers
Spelare i Lowell Lock Monsters
Spelare i Florida Everblades
Spelare i Providence Bruins
Spelare i Philadelphia Phantoms
Spelare i Adirondack Phantoms
Spelare i Toledo Walleye
Spelare i Hamburg Freezers
Spelare i Rögle BK
Spelare i Alaska Aces
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2001
Spelare valda av Carolina Hurricanes i NHL Entry Draft